Odelein ist der Familienname folgender Personen:
 Lee Odelein (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Lyle Odelein (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Selmar Odelein (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler